Monterrey Open 2018, właśc. Abierto GNP Seguros 2018  – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2018 z cyklu Monterrey Open rozgrywany w dniach 2–8 kwietnia 2018 roku w Monterrey na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Meksyku